Jméno a příjmení Jaroslav Sláma nosí více osob:

 Jaroslav Sláma (fotbalista Slavie) – český fotbalista (I. liga 1950)
 Jaroslav Sláma (fotbalista Kladna) – český fotbalista (I. liga 1962–1965)
 Jaroslav Sláma (1966) (* 1966) – český fotbalista (I. liga 1995/96)
 Jaroslav Sláma (horolezec) – československý horolezec, mistr sportu

Související články 
 Jaroslav
 Sláma (rozcestník)